Pata (Sulu), een gemeente in de Filipijnse provincie Sulu
Pata (Slowakije), een gemeente in de Slowaakse regio Trnava 
Parallel ATA (PATA), een standaard-interface die de communicatie tussen het moederbord van een computer en schijfstations mogelijk maakt